Biesdorf kan syfta på:

 Biesdorf, Berlin – en stadsdel i stadsdelsområdet Marzahn-Hellersdorf i Berlin
 Biesdorf, Bitburg-Prüm – en kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Biesdorf, Wriezen – en stadsdel i stadskommunen Wriezen, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Se även 
 Bisdorf